Velimir – nome maschile slavo 
 3112 Velimir – asteroide della fascia principale